Midland League 1894–95 var den sjette sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Loughborough Town, som dermed vandt ligaen for første gang. Klubben blev efter sæsonen valgt som nyt hold i The Football League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895